Lagtävlingen vid världsmästerskapen i alpin skidsport 2021 arrangerades den 17 februari 2021 i Cortina d'Ampezzo i Italien. Tävlingen, som bestod av en parallelltävling i mixade lag, var den nionde tävlingen som avgjordes under mästerskapet. 79 utövare från 15 nationer deltog.

Världsmästare blev Norge, vars lag bestod av Kristina Riis-Johannessen, Thea Louise Stjernesund, Sebastian Foss-Solevåg, Fabian Wilkens Solheim och Kristin Lysdahl. Sverige, bestående av Estelle Alphand, Sara Hector, Kristoffer Jakobsen, Mattias Rönngren, Jonna Luthman och William Hansson, tog silver medan Tyskland med Emma Aicher, Andrea Filser, Stefan Luitz, Alexander Schmidt, Lena Dürr och Linus Straßer, tog brons.

Regerande världsmästare från 2019 var Schweiz, medan Österrike och Italien var regerande silver- respektive bronsmedaljör. Ingen av dem lyckades försvara sin medalj: Schweiz förlorade mot Tyskland i heatet om bronset medan både Österrike och Italien åkte ut i kvartsfinalen.

Resultat

Översikt 
Om ställningen blev 2-2 gick det lag vidare som hade den bästa sammanslagna tiden av den i omgången bästa kvinnliga samt manliga deltagaren.

Referenser 

Världsmästerskapen i alpin skidsport 2021